Die Taipei OEC Open 2017 waren ein Tennisturnier der Damen in Taipeh. Das Teppichplatzturnier der WTA Challenger Series 2017 fand vom 13. bis 19. November 2017 statt.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel Jewgenija Rodina und im Doppel die Paarung Natela Dsalamidse/Weronika Kudermetowa.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

2017
WTA Challenger Series 2017